Călin Popescu-Tăriceanu (n. 1952), político romeno.
Gheorghe Popescu (n. 1967) - ex- futebolista romeno
Maria Popescu (1919-2004) - vítima de um erro judicial suíço

Desambiguações de sobrenomes